soera De Hulp, een soera in de Koran
 hulp (paardensport), een bepaalde taak in de paardensport
 Spoedeisende hulp een afdeling in een ziekenhuis

Zie ook
 Eerste hulp (doorverwijspagina)
 Help (doorverwijspagina)